Составы команд-участниц чемпионата Южной Америки по футболу 1920 года.

Уругвай

Аргентина

Бразилия

Чили

Ссылки 
 

1920